Velika nagrada Monaka 1961 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1961. Odvijala se je 14. maja 1961.

Dirka 

|-
! 1
| 20
|  Stirling Moss
| Lotus-Climax
| 100
| 2:45:50,1
| 1
| 9
|-
! 2
| 36
|  Richie Ginther
| Ferrari
| 100
| + 3,6 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 38
|  Phil Hill
| Ferrari
| 100
| + 41,3 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 40
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 98
| Trčenje
| 6
| 3
|-
! 5
| 4
|  Dan Gurney
| Porsche
| 98
| +2 kroga
| 11
| 2
|-
! 6
| 26
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 95
| +5 krogov
| 7
| 1
|-
! 7
| 42
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Maserati
| 95
| +5 krogov
| 16
|
|-
! 8
| 32
|  Cliff Allison
| Lotus-Climax
| 93
| +7 krogov
| 15
|
|-
! 9
| 6
|  Hans Herrmann
| Porsche
| 91
| +9 krogov
| 13
|
|-
! 10
| 28
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 89
| +11 krogov
| 3
|
|-
! 11
| 22
|  John Surtees
| Cooper-Climax
| 68
| Motor
| 12
|
|-
! 12
| 2
|  Jo Bonnier
| Porsche
| 59
| Vbrizganje
| 9
|
|-
! 13
| 16
|  Tony Brooks
| BRM-Climax
| 54
| Motor
| 8
|
|-
! Ods
| 8
|  Michael May
| Lotus-Climax
| 42
| Dovod olja
| 14
|
|-
! Ods
| 24
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 38
| Vžig
| 21
|
|-
! Ods
| 18
|  Graham Hill
| BRM-Climax
| 11
| Črpalka za gorivo
| 4
|
|-
! DNS
| 30
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
|
| Poškodovan
|
|
|-
! DNQ
| 34
|  Henry Taylor
| Lotus-Climax
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 14
|  Masten Gregory
| Cooper-Climax
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 10
|  Lucien Bianchi
| Emeryson-Maserati
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 12
|  Olivier Gendebien
| Emeryson-Maserati
|
|
|
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1961
1961